

Улицы 
У́лица Дыбе́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о революционере и советском военном деятеле Павле Ефимовиче Дыбенко (1889—1938).

Россия 
 Улица Дыбенко — улица в Москве.
 Улица Дыбенко — улица в Самаре.
 Улица Дыбенко — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Дыбенко — улица в Севастополе.
 Улица Дыбенко — улица в Симферополе.
 Улица Дыбенко — улица в Новозыбкове.

Украина 
 Улица Дыбенко — улица в Донецке.
 Улица Дыбенко — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Павла Дыбенко — улица в Харькове (в 2015 году была переименована в улицу Леонида Быкова)

Станции метро 
 «Улица Дыбенко» — станция Петербургского метрополитена.
 «Улица Дыбенко» — проектное название станции «Ховрино» Московского метрополитена.